Wādī as Sīr (Wadi Al Seer) är en departementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Amman, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Amman. Wādī as Sīr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Wādī as Sīr är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Wādī as Sīr. Runt Wādī as Sīr är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Amman,  km öster om Wādī as Sīr. Runt Wādī as Sīr är det i huvudsak tätbebyggt.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Amman (guvernement)